Schiele:
 Egon Schiele, um pintor expressionista austríaco
 11338 Schiele, um asteroide

Desambiguação